Гран-прі Італії 2008 року — чотирнадцятий етап чемпіонату світу 2008 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 12 по 14 вересня на трасі в Монці (Італія). Перемогу в цьому дощовому гран-прі святкував пілот команди «Торо Россо» Себастьян Феттель. Ця перемога разом з поулом стали першими як у кар'єрі пілота, так і в історії стайні «Торо Россо», яка змогла отримати домашню перемогу. Себастьян Феттель став наймолодшим пілотом в історії Формули-1 за показниками «переможець Гран-прі» і «переможець кваліфікації».

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 
Старт перегонів дано за автомобілем безпеки.

Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:28.047.

Кола лідирування: Себастьян Феттель — 49 (1-18, 23-53), Хейкі Ковалайнен — 4 (19-22).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Італії
2008 в Італії
Спортивні події 2008
Вересень 2008